Saïd Ennjimi (Casablanca, Marrocos, 13 de junho de 1973) é um árbitro da França.

É um árbitro de categoria internacional.

Naturais de Casablanca
Árbitros de futebol da França